Ульрих Эдуард Биль (, настоящая фамилия Бильшовски (Bielschowsky); 17 мая 1907, Берлин — 9 января 1996, Берлин) — немецкий юрист и политик, член Христианско-демократического союза. Биль считается человеком, открывшим Конрада Аденауэра для послевоенной Германии.

Биография 
Биль происходил из семьи силезских коммерсантов, родился в семье адвоката в Шарлоттенбурге, изучал юриспруденцию в Женеве и Берлине и в 1934 году защитил в Боннском университете диссертацию в области наследственного права. После прихода к власти национал-социалистов Биль в силу своего еврейского происхождения лишился возможности продолжать карьеру в юриспруденции и в 1934 году эмигрировал в США.

12 мая 1941 года Биль женился в Нью-Йорке на Кадидье Ведекинд, дочери литератора Франка Ведекинда, эмигрировавшего из Германии в 1937 году и сотрудничавшего с театрами Нью-Йорка, Коннектикута и Массачусетса. Биль принял американское гражданство и стал консультантом генерала Джорджа С. Паттона.

По окончании Второй мировой войны Биль в звании капитана армии США вернулся в Берлин, поступил на службу в Государственный департамент США и работал в аппарате коменданта города Берлина.

В 1952 году Биль вновь принял гражданство Германии, сдал государственные экзамены и занялся адвокатской и нотариальной деятельностью в Берлине. После развода с Кадидьей Ведекинд в том же году его постоянной спутницей жизни стала Марион Йорк фон Вартенбург, вдова участника движения Сопротивления Петера Йорка фон Вартенбурга. В браке с Кадидьей Ведекинд детей не было.

Биль считался «серым кардиналом» и ярым антикоммунистом. Ему удалось уговорить социал-демократа Густава Дарендорфа и христианского демократа Эрнста Леммера покинуть Советскую зону оккупации Германии. Биль также способствовал продвижению Эрнста Рейтера и оказывал ему поддержку в борьбе с внутрипартийным оппонентом, обер-бургомистром Отто Островски. В круг друзей Ульриха Биля входили Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский.

В 1960-е годы Биль состоял в ХДС в Западном Берлине. В 1971—1979 годах являлся депутатом городского собрания от округа Веддинг.

Примечания

Литература 
 Mark Allten: Mister Biel und der Westberliner Sumpf. Spotless Band 210, edition ost, Berlin 2008, ISBN 978-3-360-02004-8 .
 Gerhard Keiderling: Um Deutschlands Einheit. Ferdinand Friedensburg und der Kalte Krieg in Berlin 1945—1952. Böhlau Verlag, Köln 2009, ISBN 978-3-412-20323-8.
 Martin Otto: Ulrich Biel (1907—1996) — graue Eminenz der (West-)Berliner Politik. Eine erste biographische Annäherung. In: Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berlin 2011. Gebr. Mann Verlag, Berlin 2011; ISBN 978-3-7861-2652-2; S. 285—304.

Родившиеся в Берлине
Члены Христианско-демократического союза Германии
Иммигрировавшие в США из Германии
Вернувшиеся немецкие эмигранты